Die Abkürzung WEHAG bezeichnet folgende Unternehmen:

 Werke der Stadt Halle-AG, ein Nahverkehrsunternehmen
 Westdeutsche Haushaltsversorgung AG, eine ehemalige Groß- und Einzelhandelskette 

WEHAG